Плоскобрюхи, или либеллулы, или настоящие стрекозы () — род разнокрылых стрекоз (Odonata) из семейства Настоящих стрекоз (Libellulidae).

Описание 
Длина тела около 3 см. Глаза соприкасаются; основание заднего крыла или прозрачное или с большим тёмным пятном. Личинки обнаруживаются в стоячих водоёмах. Взрослые особи летают в мае—августе.

Классификация 
Когда Линней в 1758 году впервые установил род, то он тогда включал всех стрекоз. В настоящее время в современном объёме род включает около 30 видов (Bridges, 1994).
Род также включает таксоны Ladona и Plathemis, которые иногда трактуются как самостоятельные роды или подроды в составе Libellula.

Распространение 
Встречаются, главным образом, в Америке. В Старом Свете обнаружено 6 видов, 3 из которых эндемики Ориентальной области.

Виды 
Среди Европейских видов
 Libellula depressa Linnaeus, 1758 — Стрекоза плоская (плоскобрюхая)
 Libellula fulva Müller, 1764 — Стрекоза рыжая
 Libellula pontica Albarda, 1887 — Стрекоза черноморская
 Libellula pulchella Drury, 1773
 Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 — Стрекоза четырёхпятнистая

Неарктика

 Libellula angelina Selys, 1883
 Libellula auripennis Burmeister, 1839
 Libellula axilena Westwood, 1837
 Libellula comanche Calvert, 1907
 Libellula composita Hagen, 1873
 Libellula croceipennis Selys, 1869
 Libellula cyanea Fabricius, 1775
 Libellula flavida Rambur, 1842
 Libellula forensis Hagen, 1861
 Libellula foliata Kirby, 1889
 Libellula gaigei Gloyd, 1938
 Libellula herculea Karsch, 1889
 Libellula incesta Hagen, 1861
 Libellula jesseana Williamson, 1922
 Libellula luctuosa Burmeister, 1839
 Libellula mariae Garrison, 1992
 Libellula melli Schmidt, 1948
 Libellula needhami Westfall, 1943
 Libellula nodisticta Hagen, 1861
 Libellula saturata Uhler, 1857
 Libellula semifasciata Burmeister, 1839
 Libellula vibrans Fabricius, 1793

Примечания

Литература 
 
 Carle, F. L.; Kjer, K. M. (2002). Phylogeny of Libellula Linnaeus (Odonata: Insecta). Zootaxa, 87: 1-18.
 
 

Настоящие стрекозы
Роды стрекоз